

Cinema 
 Peel – cortometraggio del 1982 diretto da Jane Campion
 Peel - Famiglia cercasi (Peel) – film del 2019 diretto da Rafael Monserrate

Geografia 
 Australia
 Peel – regione dell'Australia Occidentale
 Peel Island – isola della baia di Moreton
 Peel – fiume che percorre le Northern Tablelands
 Canada
 Peel Street – strada di Québec
 Peel – fiume che percorre lo Yukon e i Territori del Nord-Ovest
 Isola di Man
 Peel – cittadina nella parte occidentale dell'isola
 Paesi Bassi
 Peel – regione a sud-ovest dei Paesi Bassi

Persone 
 Andrée Peel – partigiano francese
 Ann Peel – ex marciatrice canadese
 Arthur Peel, I visconte Peel – politico britannico
 Dwayne Peel – allenatore ed ex giocatore di rugby gallese
 Jonathan Peel – politico britannico
 Laura Peel – sciatrice freestyle australiana
 Paul Peel – pittore canadese
 Robert Peel – politico britannico
 Thomas Peel – politico britannico

Altro 
 Emma Peel – personaggio della serie televisiva Agente speciale
 Peel tower – fortificazione

Pagine correlate 
 Peale
 Peele
 David Peel
 John Peel (disambigua)
 William Peel